Hrabove je název několika obcí na Ukrajině:

 Hrabove (Doněcká oblast) – v Doněcké oblasti
 Hrabove (Oděská oblast) – v Oděské oblasti
 Hrabove (Starovyživský rajón) – ve Starovyživském rajónu Volyňské oblasti
 Hrabove (Šacký rajón) – v Šackém rajónu Volyňské oblasti

podobné názvy
 Hrabové – městská část slovenského města Bytča